Хамапа има више значења:

 Општина Хамапа (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Хамапа (Хамапа, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику